La rivière de Madra (Madra Çayı) en Turquie qui prend sa source dans la montagne de Madra 
 Le barrage de Madra qui coupe la rivière de Madra
 Les montagnes de Madra (Madra Dağları) dans les provinces d'İzmir et de Balıkesir
 Madra, un royaume et une ancienne région du nord-ouest du sous-continent indien.